Акамант ( родительный падеж  — «неутомимый»):

 В древнегреческой мифологии имя трех героев, участников Троянской войны:
 Акамант (сын Евсора) — вождь фракийцев, сражался за троянцев.
 Акамант (сын Тесея) — афинский герой.
 Акамант (сын Антенора) — троянский герой.
Акамант — в древнегреческой мифологии циклоп, помощник бога-кузнеца Гефеста, ковавший гром и молнии для Зевса. 
 Акамас — полуостров на западе острова Кипр.
 (2594) Акамант — троянский астероид Юпитера, двигающийся в точке Лагранжа, в 60° позади планеты.